Тёпловский (офиц. Тепловский) сельсовет — название нескольких административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований в России.

Липецкая область 
 Тёпловский сельсовет Данковского района

Нижегородская область 
 Тёпловский сельсовет Кулебакского района (с 2015 года города областного значения Кулебак

Саратовская область 
Преобразованы в конце 1990-х в округа

 Тёпловский сельсовет Новобурасского района
 Тёпловский сельсовет Перелюбского района

Ульяновская область 
 Тёпловский сельсовет Николаевского района (упразднён к 2007 году)